De term Staat van Oorlog kan verwijzen naar:

 De staat waarin een land verkeert na een oorlogsverklaring
 Een Noodtoestand, een staat waarin een land of gebied verkeert
 Staat van oorlog (toelichting), een term uit de Republiek der Verenigde Nederlanden: een toelichting op de Generale Petitie (begroting)